Joseph Galloway ist der Name folgender Personen:

* Joseph Galloway (Politiker) (1731–1803), britischer Loyalist, Mitglied des Kontinentalkongresses
 Joseph L. Galloway (1941–2021), US-amerikanischer Journalist